Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 9–21 lutego 2002 w Salt Lake City, w Stanach Zjednoczonych. Zawody odbyły się w czterech konkurencjach: solistów i solistek, par sportowych i par tanecznych.

Po raz pierwszy w historii podczas zawodów olimpijskich w łyżwiarstwie figurowym przyznano dwa złote medale w konkurencji par sportowych. Doszło do tego w wyniku skandalu po wykryciu zmowy sędziowskiej.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe 
 Zobacz: Skandal w łyżwiarstwie figurowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też 
 Skandal w łyżwiarstwie figurowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
2002
Łyżwiarstwo figurowe w Stanach Zjednoczonych